Le tournoi El Gouna International 2012 est l'édition 2012 du tournoi de squash El Gouna International qui se déroule à El Gouna du 8 au 13 avril 2012. Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Ramy Ashour gagne son premier titre en battant James Willstrop en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2012 de la PSA
 Championnat du monde de squash masculin 2012

Liens externes 

Masculin 2012
PSA World Series 2012
Sport en Égypte en 2012
Sport en avril 2012